Sensor peut désigner :

 Nokia Sensor, une application sociale géo-localisée ;
 Sensor, un album du groupe Camouflage sorti en 2003.